Ysander steht für:

 Ysander, Pflanzengattung in der Familie der Buchsbaumgewächse

Ysander ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt-Christer Ysander (1931–1992), schwedischer Ökonom
 Torsten Ysander (1893–1960), schwedischer lutherischer Bischof